Convenzione dell'Aia (1899) – convenzione sulla definizione dei crimini di guerra
 Convenzione dell'Aia (1907) – convenzione in tema di diritto bellico internazionale
 Convenzione dell'Aia (1954) – convenzione per la salvaguardia dei beni culturali in tempo di guerra
 Convenzione dell'Aia (1961) – introduzione dell'Apostilla per la legalizzazione dei documenti internazionali
 Convenzione dell'Aia (1985) – convenzione per la legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento
 Convenzione dell'Aia (1993) – convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale

 Convenzione internazionale sull'oppio – convenzione firmata all'Aia nel 1912)
 Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili – convenzione firmata all'Aia nel 1970